Escola de Administração Fazendária — órgão do Ministério da Fazenda do Brasil;